Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2015/16 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2015/16 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Skakklubben Nordkalotten, Århus Skakklub/Skolerne und der Nordre Skakklub mit je zehn eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Philidor und der Brønshøj Skakforening je 15 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 119 Spieler zum Einsatz, von denen 36 keinen Wettkampf verpassten.
Punktbeste Spieler waren Simon Bekker-Jensen (Philidor) und Jackie Andersen (Team Nordea Skanderborg) mit je 8 Punkten, wobei Bekker-Jensen acht Partien spielte, Andersen neun. 7,5 Punkten aus 9 Partien erreichte Nils Grandelius (Philidor). Neben Bekker-Jensen erreichten mit Jonas Buhl Bjerre, Tavs Bjerre (beide Team Nordea), Helgi Ziska, Emanuel Berg, Hans Tikkanen (alle Philidor), Christian Furrer, Henrik Holmsgaard (beide Brønshøj Skakforening) und Henning Lau Rasmussen (Jetsmark Skakklub) weitere acht Spieler 100 %, von diesen spielte Jonas Buhl Bjerre sieben Partien, Ziska sechs, Berg und Furrer je drei, Rasmussen zwei und die übrigen genannten je eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2015), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2015; DEN = Dänemark, ENG = England, FAI = Färöer, GER = Deutschland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Philidor

Team Nordea Skanderborg

Skakklubben Nordkalotten

Brønshøj Skakforening

Århus Skakklub/Skolerne

Nordre Skakklub

Hillerød Skakklub

Jetsmark Skakklub

Skakforeningen ØBRO

Bov Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2015
Schach 2016